У финалу је Род Лејвер победио Тонија Роуча резултатом 6-3 6-4 6-2.

Носиоци 

  'Род Лејвер (Победник)
  Кен Роузвол (Четврто коло)
  Андрес Химено (Треће коло)
  Џон Њуком (Четврто коло)
  Рој Емерсон (Четврто коло)
  Мануел Сантана (Треће коло)
  Лу Хоуд (Треће коло)
  Ричард Панчо Гонзалес (Треће коло)

<ol start="9">
 Денис Ралстон ''(четвртфинале)
 Ерл Буч Бакхолц ''(четвртфинале)
 Фред Стол ''(Четврто коло)
 Том Окер ''(четвртфинале)
 Артур Еш ''(полуфинале)
 Клиф Драјздејл ''(Треће коло)
 Тони Роуч ''(финалиста)
 Никола Пилић ''(Прво коло)

Жреб

Легенда 
 -{Q}- = квалификант
 -{WC}- = позивница организатора
 -{L}- = поражени
 -{r.}- = предаја

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1968.
Вимблдон — мушкарци појединачно